«Два слона» — российский короткометражный рисованный мультфильм.

Второй из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 32.

Мультфильм участвовал в Тарусе-2001.

Сюжет 
По стихотворению Александра Тимофеевского:
«Гуляли ночью два слона среди высоких трав.И слон один сказал: Хрю-хрю! Другой сказал: Гав-гав!
Но приключилась вдруг беда — их залил свет Луны.И все увидели тогда, что это не слоны!»

Съёмочная группа

Примечания

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы России 2000 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель
Короткометражные мультфильмы России 2000-х годов